Eduard von Falz-Fein – bobbista, dirigente sportivo e filantropo russo naturalizzato liechtensteinese
 9838 Falz-Fein – asteroide della fascia principale